Pão de Açúcar signifie pain de sucre en portugais. Ce nom désigne notamment :
 Pão de Açúcar, municipalité brésilienne de l'État de l'Alagoas.
 Le Mont du Pain de Sucre, piton rocheux qui domine Rio de Janeiro (Brésil).
 Le nom d'une entreprise de grande distribution d'origine brésilienne, qui prend son nom du piton.

Homonymie